Weymouth – miasto w Anglii
 Weymouth – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Weymouth – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
Gminy w USA:
 Weymouth (ang. Weymouth Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic